La temporada 1993 fue la edición 21º del Campeonato Mundial de Rally. Comenzó el 21 de enero con el Rally de Montecarlo y finalizó el 24 de noviembre en el Rally de Gran Bretaña.

Calendario

Equipos

Resultados

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Constructores

Campeonato de Producción 

 Referencias

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Página con información.

 
1993